Hiroshi Kawai (fl. 2005), biologiste japonais, spécialiste des algues marines, donc l'abréviation botanique standard est « H.Kawai ». 
Hiroshi Kawai, acteur japonais.  
Hiroshi Kawai, programmateur japonais.